Matheron ist der Familienname von:

 Georges Matheron (1930–2000), französischer Mathematiker
 Marie Matheron (* 1959), französische Schauspielerin